Репліка (від  — заперечую або  — відповідь, заперечення) — багатозначний термін, головним значенням якого є:
 стисле зауваження, підтримка або заперечення, відповідь одного співрозмовника на слова іншого;
 у театрі і кіно — елемент діалогу, короткий вислів одного персонажа, за якими, як правило, йдуть слова іншого актора;
 газетний жанр, працюючи в якому, журналіст пише коротку статтю, як заперечення комусь або висловлення незгоди з чимось;
 в юриспруденції — короткий повторний виступ однієї зі сторін на процесі, як правило, має характер заперечення;
 у музиці — повторення музичної фрази в іншій тональності;
 в образотворчому мистецтві — (на відміну від копії) авторське повторення художнього твору, яке може відрізнятися від оригіналу розмірами або окремими деталями зображення. Зазвичай художники виконують репліки картин, які користуються популярністю;
 в інформатиці — копія об'єкта (наприклад, бази даних), оновлювана автоматично при оновленні оригіналу;
 у техніці — точна копія якого-небудь пристрою. Така копія зовні ідентична оригіналу і здатна виконувати всі його функції. У цьому значенні репліками є як діючі копії продуктів, виконані не початковими, а сторонніми виробниками, так і точні діючі копії раритетних механізмів — суден, автомобілів, локомотивів тощо;
 у матеріалографії — точна копія поверхні зразка, на якій чітко виражена структура матеріалу зразка.

Посилання 
 
Жанри